Holy Trinity Greek Orthodox Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Holy Trinity Greek Orthodox Church (Iowa), ID-Nr. 98000381
 Holy Trinity Greek Orthodox Church (Massachusetts), ID-Nr. 77000181
 Holy Trinity Greek Orthodox Church (Utah), ID-Nr. 75001816